Григорий I (папа римский) (ок. 540 — 12 марта 604) — папа римский с 3 сентября 590 по 12 марта 604, христианский святой.
 Григорий I Просветитель Армянский (Γρηγόριος Φωστήρ Φωτιστής, ок. 252—326) — христианский просветитель Армении и первый Католикос всех армян, христианский святой.
 Григорий I (Патриарх Антиохийский) (греч. Γρηγόριος Αντιοχείας; ум. 593) — антиохийский патриарх (573—593), почитается в Православной церкви в лике святителей, память совершается 20 апреля (по юлианскому календарю).
 Григор I Ашотян — царь Сюника с 1044 или 1051 г.
 Григор I Допян — армянский князь Хачена XIII в.
 Григор Супан I — князь Сюника.

См. также